Le Championnat d'Allemagne masculin de handball 2003-2004 est la cinquante-cinquième édition de cette compétition. Le championnat de Division 1 de handball est le plus haut niveau du championnat d'Allemagne de ce sport. 

À l'issue de la saison, le SG Flensburg-Handewitt remporte son  de Champion d'Allemagne après cinq deuxièmes places au cours des huit saisons précédente. Il devance le THW Kiel et le TBV Lemgo, tenant du titre

En bas du classement, le SG Kronau/Östringen, battu lors des barrages, est relégué en 2. Bundesliga en compagnie du ThSV Eisenach et du Stralsunder HV.

Présentation de la saison

Compétition

Classement final 
Le classement final est :

 Légende

Résultats 
Les résultats de la saison sont :

Barrages de relégation 
Opposé au SV Post Schwerin, le SG Kronau/Östringen remporte le barrage aller à domicile 39 à 30 mais s'incline lors du barrage retour à l'extérieur 29 à 39 et est donc relégué en 2. Bundesliga tandis que le SV Post Schwerin est promu.

Champion d'Allemagne 2003-2004 

L'effectif du club était :

 Dan Beutler 
 Jan Holpert 
 Malte Samuelsen 
 Tomasz Wilkosz
 Damian Moszczynski
 Lars Krogh Jeppesen
 Kjetil Strand
 Christian Berge
 Alexander Buchmann
 Joachim Boldsen
 Marcin Lijewski
 Pierre Thorsson
 Robert Runge
 Frank Wahl
 Lars Christiansen
 Stefan Schröder
 Søren Stryger
 Matthias Hahn
 Johnny Jensen
 Andrej Klimovets
Entraîneur
 Kent-Harry Andersson

Statistiques et récompenses

Meilleur joueur 

Lars Krogh Jeppesen, l'arrière gauche du SG Flensburg-Handewitt, est élu par les 18 entraineurs des clubs meilleur joueur de la saison.

Meilleurs buteurs 

Les meilleurs buteurs de la saison sont

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne masculin de handball
 Saison 2003-2004
 Ligue des champions
 Championnat d'Espagne
 Championnat de France

Liens externes 
 

2003-2004
Allemagne M1
Handball
Handball